Melzwig bezeichnet folgende Orte
 Melzwig (Kemberg), Ortsteil von Kemberg, früher Dabrun

Melzwig bezeichnet folgende Personen
 Marcus Melzwig, deutscher Schauspieler und Sänger